Вейк-ан-Зеє 1986 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 48-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 17 січня по 2 лютого 1986 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Переможцем турніру став Найджел Шорт, який завершив його без поразок.

 Категорія: 12.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на січень 1986 року

Турнірна таблиця

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1986 у шахах
Січень 1986
Лютий 1986